Жосани има више значења:

 Жосани (Мађешти), насеље у округу Бихор у Румунији
 Жосани (Кабешти), насеље у округу Бихор у Румунији
 Жосани (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији